Arija puede hacer referencia a:
 Arija, municipio de la provincia de Burgos (España).
 Río Arija, afluente del Llobregat, en la provincia de Barcelona (España).
 Jericó, ciudad de Cisjordania, también conocida como Arija o Ariha.
 José Arija (-1920), ilustrador y decorador español.